Rezerwat przyrody Borek – rezerwat przyrody w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Koniecpol
 Rezerwat przyrody Borek – rezerwat przyrody w woj. kujawsko-pomorskie, w pow. nakielskim, w gminie Sadki

Inne 
 Rezerwat przyrody Mały Borek – rezerwat przyrody w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Płaska

Zobacz też 
 Rezerwaty przyrody w Polsce
 Borek